Plaats in Indonesië
 Karang Anom (Waway Karya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Karang Anom (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Karanganom (doorverwijspagina)